Звенигородская
 Звенигородская (станция метро, Москва) — строящаяся станция Рублёво-Архангельской линии.
 Звенигородская (станция метро, Санкт-Петербург) — станция Фрунзенско-Приморской линии.